Dorfkirche Waltersdorf steht für:
 Dorfkirche Waltersdorf (Heideblick) im Ortsteil Waltersdorf der Gemeinde Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Dorfkirche Waltersdorf (Schönefeld) im Ortsteil Waltersdorf der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald im Land Brandenburg
 Dorfkirche Waltersdorf (Großschönau) im Ortsteil Waltersdorf von Großschönau im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Dorfkirche Waltersdorf (Niederer Fläming) im Ortsteil Waltersdorf der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming von Brandenburg

Siehe auch:
 St. Salvator (Waltersdorf) im Ortsteil Waltersdorf der Stadt Weißensee im Landkreis Sömmerda in Thüringen
 Dorfkirche Woltersdorf